Aquesta llista conté els operadors civils d'avions de la família Airbus A320 a 25 de setembre del 2019:

Notes

Referències 

Família Airbus A320